Závora má více významů: 
 zasouvací, zvedací (otočný) nebo odklápěcí uzávěr dveří nebo vrat
 závora (část zámku), klíčem otevíraný závěr zámku
 břevno k příčnému zahrazení průchodu či průjezdu
 železniční závory
 světelná závora, detektor přerušení světelného paprsku
 světelná závora neboli časový ostrůvek – použití světelného signalizačního zařízení k zastavení silničního provozu u zastávky tramvaje
 majoranta, horní závora v teorii uspořádání
 minoranta, dolní závora v teorii uspořádání
 Závory (sedlo), sedlo ve Vysokých Tatrách
 Závora (pohoří), součást Broumovské vrchoviny

Související články 
 závorka